List kan avse:

List (arkitektur) – ett långt och smalt föremål med en genomgående listprofil som används för att dölja skarvar och fogar eller som dekoration
 List (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
List (trädgård) – en lång och smal rabatt samt en upphöjd jordsträng för odling av grönsaker bland annat gurkor.
 List auf Sylt – en kommun på Sylt i Tyskland